

Geografia

Austria 
 Hintersee – comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)

Germania 
 Hintersee – comune nel circondario della Pomerania Anteriore-Greifswald (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Hintersee – frazione di Ramsau bei Berchtesgaden, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Hintersee – lago presso Ramsau bei Berchtesgaden, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)